Faugères puede referirse a: 

 Faugères, comuna francesa situada en Ardèche.
 Faugères, comuna francesa situada en Hérault.